Fabrice de La Villehervé : acteur et chanteur français;
 Robert de la Villehervé (1849-1919) : journaliste, auteur dramatique, poète et écrivain français.